TTI = Testtömegindex rövidítése
TTI = A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének rövidítése
TTI = A Telecom Technologies Inc. nevű amerikai vállalat rövidítése
TTI = A Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet nevű, 1961 és 1992 között működött budapesti tervezővállalat rövidítése